About You – singolo di Trey Songz del 2015
 About You – singolo di Mike Shinoda del 2018